Steuerwald ist

 eine ehemalige Burg der Bischöfe von Hildesheim, siehe Burg Steuerwald
 ein nach dieser benannter Stadtteil von Hildesheim, siehe Steuerwald (Hildesheim)
 ein ehemaliges Amt, siehe Amt Steuerwald

Steuerwald ist der Familienname folgender Personen:
 Jochen Steuerwald (* 1967), deutscher Kirchenmusiker
 Karl Steuerwald (1905–1989), deutscher Sprachwissenschaftler
 Markus Steuerwald (* 1989), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Patrick Steuerwald (* 1986), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Samantha Steuerwald (* 1998), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Wilhelm Steuerwaldt (1815–1871), deutscher Landschaftsmaler